Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1987 fand vom 25. September bis 3. Oktober in Belgien statt. Deutschland war unter den zwölf Teilnehmern nicht vertreten. Die Spiele fanden in Gent, Auderghem/Oudergem und Genk statt. Die Sowjetunion wurde zum neunten Mal in Folge Europameister.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Tabellendritten und -vierten spielten um die Plätze fünf bis acht, die restlichen Teams um die Ränge neun bis zwölf.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Belgien war als Gastgeber gesetzt. Die besten drei Mannschaften der Europameisterschaft 1985 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren die Sowjetunion als Titelverteidiger, der Zweite Tschechoslowakei und der Dritte Frankreich.

22 Mannschaften spielten in vier Gruppen um acht weitere Plätze. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde. In Gruppe A setzten sich Jugoslawien und Gastgeber Spanien in Cádiz durch. In Gruppe B, die in Dunaújváros spielte, scheiterten Gastgeber Ungarn und die DDR an den Niederlanden und Bulgarien. Aus Gruppe C, die in Espinho ausgetragen wurde, qualifizierten sich Italien und Schweden vor dem bundesdeutschen Team und Gastgeber Portugal.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1987
Volleyballveranstaltung 1987
Volleyballwettbewerb in Belgien